НФЛ в сезоне 1967 — стал 48-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Финалы конференций:
 Даллас Ковбойз 52, Кливленд Браунс 14
 Грин Бэй Пэкерз 28, Лос-Анджелес Рэмс 7
 Чемпионская игра НФЛ: Грин Бэй Пэкерз 21, Даллас Ковбойз 17

Супербоул II 
 Грин Бэй Пэкерз (НФЛ) 33, Окленд Рэйдерс (АФЛ) 14

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1967.pdf Сезон 1967 года в деталях]

Сезоны НФЛ